Гранд-стрит:

 Гранд-стрит (Манхэттен) — улица в Нью-Йорке
 Гранд-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line
 Гранд-стрит — одна из станций Нью-Йоркского метро, линии IND Sixth Avenue Line